Азама́т Ами́рович Гуме́ров (7 декабря 1978; Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в уфимском клубе «Динамо-УЮИ», вместе с которым в 2001 году вышел в дивизион «А» Первой лиги. Во втором эшелоне российского мини-футбола динамовцы провели два сезона. Из-за проблем с финансированием после сезона 2002/03 команда распалась. Вторую половину чемпионата Гумеров отыграл уже в составе глазовского «Прогресса».

Вернувшись в Уфу, Гумеров стал играть за БГПУ. В 2007 году команда завоевала право выступать в Высшей лиге. Перед следующим сезоном он был приглашён в «Динамо-Тималь», которой предстоял дебют в Суперлиге. В «Тимали» Гумеров провёл два сезона и летом 2009 года перешёл в «Мытищи».

В составе подмосковного клуба отыграл два сезона. Летом 2011 года завершил профессиональную карьеру.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 28 июня 2011)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте АМФР
 Профиль на официальном сайте МФК «Мытищи»
 Статистика на портале ГЛМФ

Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Динамо-УЮИ»
Игроки МФК «Прогресс»
Игроки МФК БГПУ
Игроки МФК «Динамо-Тималь»
Игроки МФК «Мытищи»